Андреа де Адамич () е бивш пилот от Формула 1.
Роден на 3 октомври 1941 година в Триест, Италия.

Формула 1 
Андреа де Адамич прави своя дебют във Формула 1 в Голямата награда на ЮАР през 1968 година. В световния шампионат записва 36 състезания като печели шест точки, състезава се за пет елитни отбора.

Резултати във Формула 1

Източници

Вижте също 
 Пилоти от Формула 1

Италиански пилоти от Формула 1
Родени в Триест